Ergatividad puede estar haciendo referencia a:

 Lengua ergativa, concepto lingüístico.
 Ergatividad escindida, propiedad del sistema de marcaje de caso gramatical.